Michael Strempel ist der Name folgender Personen:

* Michael Strempel (Fußballspieler) (1944–2018), deutscher Fußballspieler
 Michael Strempel (Journalist) (* 1965), deutscher Journalist